

Astronomia 
SRT – acronimo del Sardinia Radio Telescope

Automobilismo 
 SRT – casa automobilistica statunitense, divisione di Chrysler Group

Codici 
 SRT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Soroti (Uganda)

Informatica 
 srt – SubRip, formato di file per i sottotitoli di un video